Champdor é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com a comuna de Corcelles para a criação da nova comuna de Champdor-Corcelles

Demografia 
Em 2006 Champdor apresentava uma população de 438 habitantes, distribuídos por 241 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain